Латемская школа () — сообщество фламандских художников и скульпторов в Бельгии, живших и работавших в начале XX века в двух поселениях на берегу реки Лис — Деурле и Синт-Мартенс-Латем, южнее Гента.

Образовалась вокруг поселившихся здесь скульптора Жоржа Минне и поэта Карела ван де Вустейне. Большое влияние на её развитие оказал также известный бельгийский художник Эмиль Клаус. Историю Латемской школы принято разделять на 4 поколения (или группы):
 Первое — так называемые мистики. К ним относятся Альберт Сервез, Жорж Минне, Густав ван де Вустейне, Валериус де Саделер и Альбин ван ден Абеле.
 Второе — экспрессионисты. Это Констант Пермеке, Густав де Смет, Леон де Смет и Фриц ван ден Берге. Эта группа оказала особенно сильное воздействие на развитие современной живописи в Бельгии.
 Третья группа включала в себя таких художников, как Альберт Саверис, Йозеф де Куне, Юбер Мальфе, Альберт Клас, Виктор Лорен, Ашиль ван Сассенбрук, Жюль Булез и Морис Шельк. Из них, впрочем, лишь один Мальфе постоянно проживал в Синт-Мартенс-Латеме.
 Четвёртая группа — это живописцы Люк-Петер Кромбе, Фонс Роггеман, Йо ван Россем, Крис Потс, Йеф Воутерс, Леа ван дер Стратен.

Первое «поколение» (после 1900 года) создавало свои картины в символистском стиле. Второе, после 1914 года, отдавало предпочтение экспрессионизму. Художники третьей группы не придерживались никакого общего стиля, в то же время в их живописи весьма ощутимо влияние мастеров из первых двух групп.

Литература 
 F-C. Legrand, Het Symbolisme in België, Brussel 1971, p. 103 (Dutch)
 P. Boyens, 'Het symbolisme en de schilderkunst in België', Vlaanderen 53 (2004), p. 21 (Dutch)
 M. Draguet, Het Symbolisme in België, Brussel 2004, p. 305 (Dutch)

Художественные колонии
Изобразительное искусство Бельгии
Экспрессионизм
Культура Фландрии